Сублімація (фізика) — перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу
 Сублімація (психологія) — психоаналітичний термін, що позначає один із психологічних захисних механізмів дорослої людини.
 Сублімація (біологія)